een kopstation, eindstation van een spoorweg
 Terminus (verhaal); slotzin van een verhaal of gedicht
 Terminus (mythologie), een Romeinse godheid
 relatieve chronologie, een term uit de geschiedschrijving
 Terminus (band), een metalband
 N-terminus: deel van een eiwit of polypeptide
 C-terminus: deel van een eiwit of polypeptide
 Terminus (docu), documentaire van John Schlesinger
 Terminus (boek), een roman van Stanisław Lem
 Terminus (computerspel), een computerspel
 Terminus (film), een Amerikaanse film uit 2015 

een hotelnaam, zie
 Hotel Terminus ('s-Hertogenbosch)
 Hotel Terminus (Utrecht)